EAS est un sigle ou acronyme, qui peut signifier :

 Équipement d'accès au service, point de démarcation dans des architectures de collecte IP/xDSL (qui font notamment usage de Broadband Access Server (BAS)) ;
 Équipement à agent seul désigne en France une installation ferroviaire qui permet à un agent de conduite (ADC) de remplir la fonction d'un agent du service commercial trains (ASCT) ; généralement, il s'agit d'écrans vidéo permettant au conducteur d'un train de procéder à la fermeture des portes en toute sécurité ;
 Equivalent Air Speed, une vitesse air utilisée en aéronautique.
 Escadrille aérosanitaire 6/560 Etampes, une unité aérienne de l'armée de l'air française, spécialisée dans les rapatriements sanitaires par voie aérienne ;
 Espace d'attente sécurisé, relatif à la sécurité incendie ;
 Euro Attractions Show, un salon professionnel des constructeurs d'attractions européens ;
 , protocole propriétaire conçu pour la synchronisation des e-mails, des contacts, du calendrier, des tâches et des notes, depuis un serveur de messagerie vers un smartphone ou d'autres périphériques mobiles ;
 Extensive air shower (en français gerbe atmosphérique), une cascade de particules créée par l'interaction d'un rayon cosmique avec l'atmosphère.
 Emergency Alert System, Système d'alerte actuellement en place aux États-Unis.
 Électronique et Aéronautique de Service, société du domaine Aérospatiale ayant été fusionnée avec d'autres en 1989 pour former Sextant Avionique.
 Europe Aero Service, ancienne compagnie aérienne française.

EAS est un code qui signifie :
  ;
 Système d'aspersion de l'enceinte, dans les réacteurs à eau pressurisée, en codification .
Code